105 км — разъезд как тип сельского населённого пункта в Комсомольском районе Хабаровского края России. Входит в Гурское сельское поселение (до 2012 года — Гурское городское поселение).

Население

См. также 
 Разъезд № 105

Примечания

Ссылки 
 Реестр административно-территориальных единиц Хабаровского края

Населённые пункты Комсомольского района (Хабаровский край)